Айови:

 Айови, Вальтер (род. 1979) — эквадорский футболист, вингер «Пачуки» и сборной Эквадора.
 Айови, Вильтер (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Айови, Марлон (род. 1971) — эквадорский футболист, полузащитник.
 Айови, Хайме (род. 1988) — эквадорский футболист, нападающий.
 Айови, Хосе Мануэль (род. 1991) — эквадорский футболист.